Aspius aspius – pesce d'acqua dolce della famiglia Cyprinidae
 Aspio – fiume delle Marche